Ernest Farnik (1871-1944) – polski nauczyciel i publicysta
 Jan Farnik (1896-1942) – polski nauczyciel